Пантеле́ева — женская форма русской фамилии , а также топоним.

Известные носительницы  Пантелеева, Анастасия Валерьевна (род. 1989) — российская футболистка.
 Пантелеева, Елизавета Ивановна (род. 1939) — д.с.н., лауреат Госпремии СССР.
 Пантелеева, Ксения Геннадьевна (род. 1994) — украинская фехтовальщица-шпажистка.
 Пантелеева, Марина Владимировна (род. 1989) — российская легкоатлетка.
 Пантелеева, Наталья Эдуардовна (род. 1983) — российская легкоатлетка. В замужестве Гла́дикова.
 Пантелеева, Нина Васильевна (1923—2000) — советская певица, заслуженная артистка РСФСР (1982).
 Пантелеева, Светлана Эдуардовна (род. 1980) — российская дзюдоистка и суматори.
 Пантелеева, Серафима Васильевна (1846—1918) — русская феминистка, физиолог, писательница и переводчица. Урождённая Ла́ткина.
 Пантелеева, Яна Игоревна (род. 1988) — российская легкоатлетка.

 Топоним 
 Пантелеева — деревня в Гаринском городском округе Свердловской области России.